Pariser Konferenz steht unter anderem für folgende internationale Konferenzen:

 Pariser Konferenz 1856, die den Krimkrieg beendete, siehe Pariser Frieden (1856)
 Pariser Friedenskonferenz 1919 zum Ersten Weltkrieg
 Pariser Reparationskonferenz 1921
 Pariser Reparationskonferenz 1945/46, auf der das Pariser Reparationsabkommen beschlossen wurde
 Pariser Außenministerkonferenz 1946 der Vier Mächte, Ausgangspunkt zur Bildung der Bizone im besetzten Nachkriegsdeutschland
 Pariser Friedenskonferenz 1946 zum Zweiten Weltkrieg
 Pariser Konferenz 1954, auf der die Pariser Verträge verabschiedet wurden
 Pariser Konferenz 1990 der KSZE-Mitgliedstaaten, auf der die Charta von Paris beschlossen und eine gemeinsame Erklärung von NATO und Warschauer Pakt zum Ende des Kalten Krieges verabschiedet wurde

Siehe auch:
 Vertrag von Paris